HMS Repulse (1868) - Brits slagschip
 HMS Repulse (1916) - Brits slagschip uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog
 Operatie Repulse - Militaire operatie gedurende Slag om de Ardennen in de Tweede Wereldoorlog.
 Repulse Bay (Hong Kong) - baai in Hong Kong
 Repulse Bay (Canada) - dorp in het Canadese territorium Nunavut.